Я́рышев () — село на Украине, находится в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 1613 человек. Почтовый индекс — 24024. Телефонный код — 4337.
Занимает площадь 7,3 км².

Религия 
В селе действует Свято-Успенский храм Могилёв-Подольского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Знаменитые уроженцы 

 Сиркис, Израиль-Иосиф Шмерелевич (1860—1928) — еврейский писатель, купец первой гильдии, филантроп.
 Танасчишин, Трофим Иванович (1903—1944) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант танковых войск.
 Дунаевская, Рая (1910—1987) — американский политический философ левого толка российско-еврейского происхождения, теоретик «марксистского гуманизма».
 Яхот, Овший Овшиевич (1919—2002) — советский и израильский философ, доктор философских наук, профессор.

Адрес местного совета 
24024, Винницкая область, Могилёв-Подольский р-н, с. Ярышев, ул. Ленина, 19

Примечания

Ссылки 
 Ярышев на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Могилёв-Подольского района